Janez Levec je lahko:
 Janez Levec (1855-1937), slovenski pedagog, šolnik 
 Janez Levec (1943–2020), slovenski kemik in akademik
 Janez Levec (*1963), slovenski vojak in alpinist
 Janez Levec, slovenski bobnar